Die Avon Championships of California 1982 waren ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 22. bis zum 28. Februar 1982 statt. Die US-Amerikanerin Andrea Jaeger konnte ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Im Doppel triumphierten ihre Landsfrauen Barbara Potter und Sharon Walsh.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Oakland